

Patronyme 

 Alan Robert Pearlman, (1925-2019), fondateur d'ARP, fabricant d'instruments de musique électroniques ;
 , (1895 – 1974), homme d'affaires et collectionneur américain ;
 Lindsey Pearlman (1978-2022), actrice américaine ;
 Lou Pearlman (1954–2016), escroc américain supposé de Flushing, dans le Queens à New York ;
 Sandy Pearlman (1943-2016), producteur de musique américain ;
 Stephen Pearlman (1935-1998), acteur américain.

Pseudonyme 

Adam Pearlman plus connu sous le nom de Adam Yahiye Gadahn, terroriste d'Al Qaida
Leonard Pearlman plus connu sous le nom de Léonard Parker

Voir aussi 
Pearl
Perlman